В этом списке представлены хоккеисты, набравшие наибольшее количество очков в свой первый сезон в НХЛ. Вся статистика дана по 2017-18 сезон включительно.

Лучшие новички-бомбардиры 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:    С = Страна; А = Амплуа; И = Игры; Г = Голы; П = Передачи; О = Очки;      =  Обладатель Колдер Трофи.

Примечания

Ссылки

См. также 

Списки хоккеистов
Списки НХЛ